

Geografia

Austria 
 Mayrhof – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding

Niemcy 
 Mayrhof – dzielnica Kempten (Allgäu)
 Mayrhof – dzielnica gminy Albaching, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim

Zobacz też 
 Mairhof
 Mayerhof